Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Herrera che ha battuto in finale Jaime Oncins 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Jaime Oncins (finale)
 Fernando Roese (quarti di finale)
 Chuck Adams (quarti di finale)
 Danilo Marcelino (semifinali)

 Luis Herrera (Campione)
 Grant Stafford (primo turno)
 Bernd Karbacher (semifinali)
 Thomas Högstedt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1992